Hindu, alternatieve spelling voor Hindoe
 Hindu (Hiiumaa), een plaats in de Estlandse gemeente Hiiumaa
 Hindu (Saaremaa), een plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa
 Hindu, de oude naam voor de Estlandse plaats Sõrve-Hindu
 The Hindu, een Engelstalige krant in India